Уско Лаукканен (, псевдоним Foi; ,  — , ) — финский иллюстратор и финноязычный детский писатель, один из самых известных детских иллюстраторов Финляндии.

Работы 

Автор иллюстраций к финской азбуке «Lasten oma aapinen», изданной в 1958 году и долгое время использовавшейся в школах страны.

В СССР и России известны его многочисленные детские книги-брошюры, в которых краткий текст лишь сопровождает большие красочные картинки, ряд книг, однако, не был переведён на русский:
 Лягушка-попрыгушка
 Шмель Труша (Kuhnu, kimalainen)
 серия о Пану Понтеве:
 Пану Понтева уходит в море (Panu Ponteva lähtee merille, 1970)
 Пану Понтева в подводном мире (Panu Ponteva ja vedenalainen seikkailu, 1986; литовское издание: , 1992)
 Пану Понтева и говорящая картина (Panu Ponteva ja puhuva taulu, 1981)
 Пану Понтева и маленькая волшебница (Panu Ponteva ja taikatyttö)
 Пану Понтева — помощник сыщика
 Panu Ponteva seikkailee («Приключения Пану Понтевы», 1990)
 серия о бельчонке Рыжике:
 Вольная жизнь бельчонка Рыжика (Kurre on vapaa!)
 Kurre ja erikoiset ystävät
 Kurre lentää
 Kurre ja oravanmarjat
 Сыщик Виктор и пропавший портрет (Etsivä Wictor ja kadonnut taulu)
 Эльф и гномики (Keiju ja peikot)
 Pikkupeikkojen liikenneaapinen (правила дорожного движения в комиксах, 2003)
 Punainen minuutti ja muita tarinoita Pete-Veikosta
и многие другие.

Автор иллюстраций к книжкам, текст которых написан другими авторами, среди которых самая известная — «Heikin salaisuudet» («Хейкины секреты», автор текста — Аале Тюнни), опубликованная в 1956 году и удостоенная  (1957) за лучшую детскую книгу года в Финляндии и обзоров в зарубежной прессе. Иллюстрировал книгу Ирис Кяхяри «Titi-Lalli ja rukkanen: kertomus pikkupojasta».

В 1988 году Лаукканен получил премию Puupäähattu, которой награждаются финские авторы комиксов, за его произведение «Masto ja Märssy».

Примечания

Ссылки 

 Kalervo Pulkkinen, 1988: Usko Laukkanen, Sarjainfo, 1988 — статья об Уско Лаукканене на сайте Финского общества комиксов (Suomen sarjakuvaseura) в связи с вручением ему награды Puupäähattu

Художники комиксов
Иллюстраторы сказок
Графики Финляндии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Финляндии
Финские писатели